Fréville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Fréville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia